Parapenaeus är ett släkte av kräftdjur. Parapenaeus ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parapenaeus